Це список нагород і номінацій, отриманих південнокорейським хлопчачим гуртом BtoB з моменту їх дебюту в 2012 році.

Нагороди та номінації

Інші нагороди

Примітки

Посилання 

BtoB
BtoB